Paid signifie payé en anglais ;
 Paid, le titre original du film américain de Sam Wood Il faut payer, sorti en 1930 ;
 Paid (2006) un film néerlandais de Laurence Lamers ;